Tarfusser ist der Familienname folgender Personen:

 Cuno Tarfusser (* 1954), italienischer Jurist aus Südtirol
 Ulrike Tarfusser (* 1964), italienische Politikerin aus Südtirol